Jacob Herzfeld ist der Name folgender Personen:

* Jacob Herzfeld (Schauspieler) (1762–1826), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor
 Jacob Herzfeld (Chemiker) (1859–19??), deutscher Chemiker auf dem Feld der Farbenchemie